Jarocki
 Feliks Paweł Jarocki (1790–1865) – polski zoolog 
 Feliks Jarocki (1824–1900) – polski prawnik, burmistrz Tarnowa
 Jerzy Jarocki (1929–2012) – polski reżyser teatralny, pedagog, tłumacz 
 Stanisław Jarocki (1871–1944) – polski malarz, pedagog i działacz społeczny
 Władysław Jarocki (1879–1965) – polski malarz
 Zenon Jarocki (1930–1963) – polski aktor i reżyser teatrów lalkowych

Jarocka
 Ewa Jarocka (ur. 1980) – polska poetka
Irena Jarocka (1946–2012) – polska piosenkarka
 Mariola Jarocka – polska pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży